Дождеви́к:
 Дождевик — разновидность верхней одежды.
 Дождевик () — род грибов семейства Шампиньоновые порядка Агариковые.